Westminster kan syfta på: 

 Hertig av Westminster – en titel inom släkten Grosvenor
 Westminster – omskrivning för Storbritanniens parlament i Westminsterpalatset
 Westminster Gazette – en liberal tidning, som utgavs 1893-1905 i London
 Westminsterstatuten – två engelska statsakter, från 1275 och 1285
 Westminstersynoden – ett kyrkomöte 1643-1649 (1653)
 Westminsterbekännelsen – en reformert trosbekännelse, i kalvinistisk tradition från 1646
 Ärkebiskop av Westminster – den främste företrädaren för den romersk-katolska kyrkan i England

Geografi

Antarktis 

 Westminster (berg),

Australien 

 Westminster (del av en befolkad plats i Australien), Western Australia, Stirling,

Storbritannien 

 City of Westminster, distrikt, England, Greater London, 
 Westminster Abbey
 Westminster Cathedral
 Westminster School
 Westminsterpalatset – en byggnad i London där Storbritanniens parlament har sitt säte
 Westminster Hall – den äldsta delen i Westminsterpalatset 1097–
 Westminster (Londons tunnelbana) – en tunnelbanestation i centrala London
 Westminster Bridge – en gång- och bilväg över floden Thames

USA 

 Westminster, Louisiana, East Baton Rouge Parish, 
 Westminster, Maryland, countyhuvudort, Carroll County, 
 Westminster, South Carolina, Oconee County, 
 Westminster, Texas, Collin County, 
 Westminster, Massachusetts, Worcester County, 
 Westminster, Vermont, ort, Windham County, 
 Westminster, Kalifornien, ort, Orange County, 
 Westminster, Colorado, ort, Adams County,